Юлиан Тамеш (; 6 декабря 1978, Мизил, Румыния) — румынский футболист.

Биография 

В 1997 году попал в заявку бухарестского «Динамо». В 1998 году был арендован клубом «Рокар», далее его в аренду взял «АРО Кымпулунг». 9 февраля 2005 года российская «Алания» заключила соглашение с Юлианом Тамешем на один год с правом трехлетней пролонгации. Через 2 недели начал проводить полноценные тренировки со своей новой командой. Дебютировал в российской Премьер-Лиге 20 марта 2005 года в домашнем матче 2-го тура против «Зенита», выйдя в стартовом составе, будучи заменённым на 57-й минуте Джабой Канкавой. После чего играл за «Национал». С 2007 по 2010 годы играл за «Арджеш». Далее выступал за «Политехнику» и «Брашов». С 2013 года играет за клубы из низших дивизионов чемпионата Румынии.

С 2000 по 2009 год провёл 5 матчей в составе национальной сборной Румынии.

С 2015 по 2016 годы работал одним из тренеров клуба «Арджеш-1953». В 2016 году был назначен главным тренером клуба.

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика на сайте statisticsfootball.com 

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки ФК «Динамо» Бухарест
Игроки ФК «Рокар»
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Прогресул»
Игроки ФК «Арджеш»
Игроки ФК «Политехника» Тимишоара
Игроки ФК «Брашов»
Футбольные тренеры Румынии